Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2018 года проводился в городе Эстерсунд (Швеция) c 21 по 28 апреля как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате принимали участие 24 мужские и 16 женские команды. Чемпионат проводился в 17-й раз.

Впервые в чемпионате участвовали мужские сборные Гонконга и Хорватии.

В мужском турнире чемпионом стала (в 10-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Третье место заняла сборная США, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Шотландии.

В женском турнире чемпионом стала (12-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Швеции.

Чемпионат проходит одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2018.

Официальный хештег чемпионата: #WSCC2018 .

Формат турнира

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирные таблицы по итогам группового этапа

Группа A

  Проходят в плей-офф

Группа C

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирные таблицы по результатам группового этапа

Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф
 «W» — техническая победа ввиду неявки соперника; «L» — техническое поражение

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2018
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 2018 году
Апрель 2018 года
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Чемпионаты мира в Швеции